Dawn, la dea delle streghe, è un personaggio creato da Joseph Michael Linsner nel dicembre del 1989 per la rivista Cry for Dawn pubblicata per la casa editrice Sirius Comics.

Dawn rappresenta la triplice Dea Wicca ma anche altre divinità femminili in altre culture.
Destinata a un eterno circolo di rinascite, Dawn è la madre universale e sposa del dio cornuto Cernunnos, dio della morte.
Dawn è la dea della nascita e della rinascita. Le sue apparenze dipendono da coloro che la stanno osservando ma è generalmente descritta come una giovane donna con i capelli rossi e tre lacrime scivolare dal suo occhio sinistro (un'altra lacrima è stata occasionalmente vista dalla parte del viso che si copre) perché le streghe durante la caccia alle streghe erano credute piangere dall'occhio sinistro.
Lei ha una rosa sul suo braccio destro che simboleggia l'Inferno, un'anarchia bellissima all'apparenza ma che ha le sue spine.
Ha delle catene sul suo braccio sinistro che simboleggiano il Paradiso, che ti permette di andare lontano finché le sue catene non ti immobilizzano.
Dawn, è la dea delle streghe sulla terra - la dea a cui esse pregano.

Dawn è mostrata sotto diversi aspetti, questo perché, secondo il suo creatore, tutte le donne sono dee. E tutte le donne sono magnifiche.

Dawn è l'amante di Cernunnos, qualche volta soprannominato il dio cornuto, il dio della morte che si è incarnato sotto la forma di Darrian Ashoka.

Altri progetti 

Personaggi dei fumetti